Севасто́польская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Севастопольская улица — улица в Азове.
 Севастопольская улица — улица в Азовском.
 Севастопольская улица — улица в Альметьевске.
 Севастопольская улица — улица в Арзамасе.
 Севастопольская улица — улица в Артёме.
 Севастопольская улица — улица в Астрахани.
 Севастопольская улица — улица в Барнауле.
 Севастопольская улица — улица в Батайске.
 Севастопольская улица — улица в Бийске.
 Севастопольская улица — улица в Биробиджане.
 Севастопольская улица — улица в Брянске.
 Севастопольская улица — улица в Бузулуке.
 Севастопольская улица — улица в Верхнесадовом.
 Севастопольская улица — улица во Владивостоке.
 Севастопольская улица — улица во Владикавказе.
 Севастопольская улица — улица в Волгограде.
 Севастопольская улица — улица в Воронеже.
 Севастопольская улица — улица в Геленджике.
 Севастопольская улица — улица в Губкине.
 Севастопольская улица — улица в Домодедове.
 Севастопольская улица — улица в Екатеринбурге.
 Севастопольская улица — улица в Заречном.
 Севастопольская улица — улица в Иванове.
 Севастопольская улица — улица в Ижевске.
 Севастопольская улица — улица в Иркутске.
 Севастопольская улица — улица в Йошкар-Оле.
 Севастопольская улица — улица в посёлке Старые Горки Приволжского района Казани.
 Севастопольская улица — улица в Калининграде.
 Севастопольская улица — улица в Липецке.
 Севастопольская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Севастопольская улица — улица в Новокузнецке.
 Севастопольская улица — улица в Новороссийске.
 Севастопольская улица — улица в Новосибирске.
 Севастопольская улица — улица в Новочеркасске.
 Севастопольская улица — улица в Омске.
 Севастопольская улица — улица в Оренбурге.
 Севастопольская улица — улица в Орле.
 Севастопольская улица — улица в Орске.
 Севастопольская улица — улица в Пензе.
 Севастопольская улица — улица в Перми.
 Севастопольская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Севастопольская улица — улица в Рыбинске.
 Севастопольская улица — улица в Самаре.
 Севастопольская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Севастопольская улица — улица в Саранске.
 Севастопольская улица — улица в Сочи.
 Севастопольская улица — улица в Тольятти.
 Севастопольская улица — улица в Томске.
 Севастопольская улица — улица в Туле.
 Севастопольская улица — улица в Тюмени.
 Севастопольская улица — улица в Улан-Удэ.
 Севастопольская улица — улица в Уфе.
 Севастопольская улица — улица в Хабаровске.
 Севастопольская улица — улица в Челябинске.

Крым 
 Севастопольская улица — улица в Бахчисарае.
 Севастопольская улица — улица в Керчи.
 Севастопольская улица — улица в Медведевке.
 Севастопольская улица — улица в Николаевке.
 Севастопольская улица — улица в Саках.
 Севастопольская улица — улица в Симферополе.
 Севастопольская улица — улица в Феодосии.
 Севастопольская улица — улица в Ялте.

Украина 
 Севастопольская улица — улица в Амвросиевке.
 Севастопольская улица — улица в Антраците.
 Севастопольская улица — улица в Бахмуте.
 Севастопольская улица — улица в Бердянске.
 Севастопольская улица — улица в Дебальцеве.
 Севастопольская улица — улица в Днепре.
 Севастопольская улица — улица в Донецке.
 Севастопольская улица — улица в Дружковке.
 Севастопольская улица — улица в Енакиеве.
 Севастопольская улица — улица в Жёлтых Водах.
 Севастопольская улица — улица в Запорожье.
 Севастопольская улица — улица в Измаиле.
 Севастопольская улица — улица в Каменском.
 Севастопольская улица — улица в Киеве.
 Севастопольская улица — улица в Краматорске.
 Севастопольская улица — улица в Кривом Роге.
 Севастопольская улица — улица в Лимане.
 Севастопольская улица — улица в Луцке.
 Севастопольская улица — улица в Макеевке.
 Севастопольская улица — улица в Мерефе.
 Севастопольская улица — улица в Мирнограде.
 Севастопольская улица — улица в Мукачеве.
 Севастопольская улица — улица в Николаеве.
 Севастопольская улица — улица в Никополе.
 Севастопольская улица — улица в Новомосковске.
 Севастопольская улица — улица в Одессе.
 Севастопольская улица — улица в Павлограде.
 Севастопольская улица — улица в Первомайске.
 Севастопольская улица — улица в Покрове.
 Севастопольская улица — улица в Покровске.
 Севастопольская улица — улица в Синельникове.
 Севастопольская улица — улица в Смеле.
 Севастопольская улица — улица в Снежном.
 Севастопольская улица — улица в Стаханове.
 Севастопольская улица — улица в Стожковском.
 1-я Севастопольская улица — улица в Сумах.
 2-я Севастопольская улица — улица в Сумах.
 Севастопольская улица — улица в Тетиеве.
 Севастопольская улица — улица в Торезе.
 Севастопольская улица — улица в Торецке.
 Севастопольская улица — улица в Тячеве.
 Севастопольская улица — улица в Харькове.
 Севастопольская улица — улица в Херсоне.
 Севастопольская улица — улица в Чернигове.
 Севастопольская улица — улица в Черновцах.
 Севастопольская улица — улица в Шахтёрске.
 Севастопольская улица — улица в Ясиноватой.

Белоруссия 
 Севастопольская улица — улица в Минске.
 Севастопольская улица — улица в Гомеле.

Казахстан 
 Севастопольская улица — улица в Актобе.
 Севастопольская улица — улица в Алма-Ате.
 Севастопольская улица — улица в Семее.
 Севастопольская улица — улица в Талгаре.
 Севастопольская улица — улица в Усть-Каменогорске.

См. также 
 Севастопольский бульвар
 Севастопольская площадь
 Севастопольский парк
 Севастопольский переулок
 Севастопольский проезд
 Севастопольский проспект (Москва)
 Севастопольский спуск (Днепропетровск)
 Севастопольский тупик (Гомель)
 Севастопольское шоссе
 улица Героев Севастополя (Киев)
 улица Героев Севастополя (Севастополь)

Улицы, названные в честь городов